Гай Кла́вдий ():
 Гай Клавдий Глабр (I век до н. э.) — претор в 73 году до н. э., известный тем, что проиграл битву при Везувии в ходе восстания Спартака.
 Гай Клавдий Канина (ок. 325 до н. э. — после 273 до н. э.) — консул 285 и 273 годов до н. э.
 Гай Клавдий Марцелл (ок. 125 — не ранее 50 до н. э.) — сын М. Клавдия Марцелла, квестор ок. 92 года до н. э., проквестор в 91 году до н. э. (Азия), претор в 80 году до н. э., проконсул в 79 г. до н. э. (Сицилия).
 Гай Клавдий Марцелл (ок. 93— 40 до н. э.) — сын предыдущего, консул 50 года до н. э.
 Гай Клавдий Марцелл (ок. 90 — не ранее 63 до н. э.) — сын М. Клавдия Марцелла, военный и политический деятель, участник заговора Катилины.
 Гай Клавдий Марцелл (I век до н. э.) — консул 49 года до н. э., во время гражданской войны был сторонником Помпея — командовал его флотом.
 Гай Клавдий Нерон (III—II века до н. э.) — консул 207 года до н. э.
 
 Гай Клавдий Сабин Инрегиллен (V век до н. э.) — консул 460 года до н. э.
 Гай Клавдий Север (конец I века — начало II века) — консул-суффект 112 года.
 Гай Клавдий Центон (ок. 290 до н. э. — после 213 до н. э.) — консул 240 года до н. э.